Чепрег () — город на западе Венгрии в медье Ваш. Население — 3612 человек (2001).

Население

Примечания 

Города Венгрии